Allegra Poljak – calciatrice serba
 Joško Poljak – ex cestista croato
 Maja Poljak – ex pallavolista croata
 Miroslav Poljak – pallanuotista jugoslavo
 Stjepan Poljak – calciatore croato
 Željko Poljak – ex cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo